Die Saison 2013/14 der Regionalliga Nord war die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Sie begann am 2. August 2013 und endete am 24. Mai 2014. Die Winterpause unterbrach die Saison vom 12. Dezember 2013 bis zum 7. Februar 2014.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2013/14 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Nord 2012/13:
 Werder Bremen II, BV Cloppenburg, Goslarer SC 08, Hamburger SV II, SC Victoria Hamburg, Hannover 96 II, TSV Havelse, SV Meppen, VfR Neumünster, VfB Oldenburg, BSV Rehden, FC St. Pauli II, ETSV Weiche, SV Wilhelmshaven, VfL Wolfsburg II
 der Meister der Oberliga Niedersachsen 2012/13:
 Eintracht Braunschweig II
 die beiden punktbesten Mannschaften der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Nord:
 SV Eichede, Eintracht Norderstedt

Auf- und Abstiegsregelung

Aufstieg in die 3. Liga 

Für den Aufstieg in die 3. Liga war der Meister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert. Hier scheiterte der VfL Wolfsburg II an der SG Sonnenhof Großaspach.

Abstieg aus der Regionalliga Nord 

Die drei Mannschaften auf den Plätzen 16, 17 und 18 der Regionalliga Nord stiegen am Ende der Saison ab. Sollte der Meister der Regionalliga Nord in die 3. Liga aufsteigen und es keinen Absteiger aus dem Gebiet des NFV geben, werden nur der 17. und 18. absteigen.

Die FIFA hatte gegen den SV Wilhelmshaven einen Zwangsabstieg angeordnet, welcher vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) und schließlich auch vom Landgericht Bremen bestätigt wurde. Auch sportlich hätte Wilhelmshaven die Klasse nicht gehalten. Da aus wirtschaftlichen Gründen keine Oberliga-Lizenz erteilt worden war, trat Wilhelmshaven in der folgenden Saison in der Landesliga an.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stadien

Einzelnachweise 

Regionalliga 2013
2013